Boncho Genchev (General Toševo, 7 de julho de 1964) é um ex-futebolista profissional búlgaro, que atuava como meio-campista. Fez parte da Seleção Búlgara que ficou em quarto lugar na Copa de 1994.

Carreira 
Começou a jogar profissionalmente em 1981, no Dobrudzha Dobrich, quando tinha apenas 17 anos. Apesar de ter atuado em apenas seis jogos, despertou interesse do Osam Lovech (atual Litex), em 1982. Ainda na década de 1980, se destacou em duas agremiações de pequeno porte de seu país: o Lokomotiv GO e o Etar Veliko Tarnovo, tendo atuado em 115 partidas pelos dois times, sendo que Genchev marcou mais gols no Etar (37, ante 25 gols marcados no Lokomotiv).

Esse desempenho fez com que o meia despertasse o interesse do Sporting, que o contratou em 1991. Em terras portuguesas, Genchev teve um desempenho bem mediano (23 jogos, cinco gols), e em seguida, mudou-se para a Inglaterra, assinando contrato com o Ipswich Town.

Nos Tractor Boys, Genchev marcou seis gols em 61 partidas, mas ainda assim o Ipswich não queria mais o meio-campista, que se mudou para o Luton Town. Em três temporadas, foram 66 partidas e dez gols marcados pelo clube.

Em seguida, Genchev voltou à Bulgária, para defender o CSKA Sófia, tendo sido vice-campeão nacional e da Copa da Bulgária pelo clube vermelho e branco da capital. Em 1999, retorna à Inglaterra para defender o Hendon, onde atua por duas temporadas, e com o Carshalton Athletic, onde pendurou as chuteiras pela primeira vez, em 2002.

Quatro anos depois, Genchev voltaria a jogar novamente pelo Hendon, e ao final da temporada 2006-07, penduraria de vez as chuteiras, aos 42 anos.

Seleção
Genchev integrou a Seleção Búlgara de Futebol na Eurocopa de 1996.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Ipswich Town F.C.
Futebolistas do Luton Town F.C.
Jogadores da Eurocopa de 1996
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994